Assemblée d'Offenbourg peut faire référence à :
 l’assemblée d'Offenbourg de 1847 ;
 l’assemblée d'Offenbourg de 1848.